Bonoua peut désigner :
Bonoua, une commune du département de Djibasso au Burkina Faso.
Bonoua, une commune de Côte d'Ivoire.